Okręty US Navy o nazwie USS lub USNS "Grasp":
 Pierwszy  został zwodowany w 1943 i wycofany ze służby 1978. Przekazany Korei Południowej, gdzie służył jako "Chang Won" (ARS-25) do 1998.
 Drugi USNS "Grasp" (T-ARS-51) został zwodowany w 1985 i wycofany ze służby w 2006.

Grasp